Kurokawa-ryu, la familia guerrera de los Kurokawa, pertenecientes a la provincia de Koga, crearon tres clanes de Ninjas:

- El Kurokawa Ryu Jujutsu que era la guardia personal de los oficiales de la familia, también llamado Kurokawa Ha Bujutsu (Ninjutsu - Jujutsu), de cual influencia existe en la actualidad en las artes Bugei de ascendencia Kurokawa. 

- El Koga Ha Kurokawa Ryu Heiho Ninjutsu que eran Ninjas adiestrados en el sabotaje y la infiltración tras las líneas enemigas, su líder en 1920 era el Maestro Nakamura Toshiro.

- El clan Mino Saito Ryu Ninjutsu del soke Kurokawa Tooru que eran utilizados por la familia para proteger sus dominios, debido al fuerte adiestramiento ejercido por los Sohei, eran expertos en la protección de fortificaciones y en la lucha cuerpo a cuerpo. 

Muchas personas preguntan porqué algunas escuelas de Ninjutsu permanecen en la clandestinidad, hay muchas respuestas para esa pregunta. Algunas de esas respuestas suenan mezquinas, otras a historias de caballería, y otras nos sonarán a simples excusas históricas.

Las escuelas o Ryuha Ninjutsu fueron concebidas, todas ellas, para la defensa, para la supervivencia, para la guerra. Decir que el Bujutsu es un arte de paz es estar plenamente equivocado. 

La Kurokawa Ryû Ninjutsu, fue creada por el familia Kurokawa, del Koga.

La Mino Saito Ryû Ninjutsu, fue creada por Kurokawa Tooru, del Koga.

Por lo tanto, y haciendo un poco de historia, esta escuela fue muy célebre en las múltiples batallas. 

En el año 1900, el Soke Nakamura Toshiro, rescató las enseñanzas tradicionales del Kurokawa Ryû, heredadas de su Maestro Nishimoto Yukimura, y la Shinpi Ryu (Teikoku Shinpi-kai) de su Maestro Kobayahi Myogen de que a la vez era un Bushi muy conocido.

Por lo tanto podemos decir que esta escuela, es un Ryuha con base en la Koga Ha Kurokawa Ryû Ninjutsu, y la Nen Ryu Kenjutsu, con una dosis muy fuerte del Shinpi Ryû Ninjutsu y en la cual se funden conceptos, sistemas, y técnicas del Miko-ryu Mochizuki Ha Kunoichijutsu.

Guerreros de Japón